Тартогай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тартогай — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Тартогай — село в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Тартогай — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.